Mina, japán magazin
 Mina, mértékegység az ókori Mezopotámiában
 Mina, pénzegység az ókori Görögországban
 Mina, dél-koreai televíziós sorozat
Személyek
 Mina (1940) olasz énekesnő
 Mina, 1964-es nagylemeze
 Mina, 1971-es nagylemeze
 Mina, 1974-es nagylemeze
 Mina (1984) japán szinkronszínész
 Mina (1993) német énekesnő
 Mina (1997) japán énekesnő
Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Mina, önkormányzat nélküli település Dél-Dakota államban, Edmunds megyében
 Mina, önkormányzat nélküli település Kalifornia államban, Mendocino megyében
 Mina, népszámlálási lakóövezet Nevada államban, Mineral megyében
 Mina, település New York államban, Chautauqua megyében
 Mina, önkormányzat nélküli település Ohio államban, Williams megyében
 Mexikó
 Mina, község Új-León államban
 Szaúd-Arábia
 Mina, kiterjedt völgy Mekkától öt kilométerre